Itapirapuã pode se referir a:
 Itapirapuã, em Goiás
 Itapirapuã Paulista, em São Paulo
 Rio Itapirapuã, no Paraná
 Serra do Itapirapuã (São Paulo)
 Serra de Itapirapuã (Mato Grosso)
Desambiguações de topônimos